Душан Пашек (1960-1998) — чехословацький хокеїст
 Душан Пашек (1985) — словацький хокеїст
 Таміра Пашек (1990) — австрійська тенісистка
 Франк Пашек (1956) — німецький легкоатлет

Словацькі прізвища
Чеські прізвища